Бронетехника с внешним расположением основного вооружения (; применительно к пулемётному вооружению лёгкой гусеничной и колёсной бронетехники, а также съёмному турельному стрелково-пушечному вооружению винтокрылой авиации также называемая pedestal mount, дословно «пьедестальная установка», традиционный вариант перевода — «тумбовый лафет») — разновидность компоновочной схемы образцов бронетехники, в которой основное вооружение расположено на съёмной или стационарной турельной установке или вращающейся орудийной платформе и конструктивно отделено от боевого отделения. В наиболее общем плане представляет собой гусеничный или колёсный лафет с установленным на него вооружением, отсюда ещё одно название для такого рода компоновочной схемы — лафетная (несмотря на сходство по многим параметрам, не следует, однако, отождествлять два указанных понятия).

История 
Первые патенты на образцы бронетехники с внешним расположением основного ствольного вооружения заявлялись, как минимум, с 1945 г. Тем не менее, дальше патентования проектов компаниями и частными лицами — индивидуальными изобретателями дело не шло. Помимо одиночных проектов, разрабатывавшихся в инициативном порядке на собственные средства, либо на привлечённые фонды той или иной промышленной компании или конгломерата, систематизированная разработка единиц бронетехники с внешним расположением основного вооружения в рамках государственных программ разработки ВВТ нового поколения началась в Великобритании и ФРГ в начале 1970-х гг. Долгое время, — до внедрения на практике частично или полностью автономных роботизированных боевых платформ и отдельных конструктивных узлов и агрегатов бронетехники, в частности необитаемой башни, — такой вариант компоновки существовал либо на бумаге (в виде чертежей и другой проектной документации), либо в виде отдельных экспериментальных прототипов, воплощённых в металле и композитных материалах, но не выходил за пределы опытных прототипов. Первым опытным танком стран НАТО с внешним расположением основного вооружения считается британский танк COMRES 75 изготовленный в единственном экземпляре в 1968 г.

Первые серийные модели бронетехники с внешним расположением основного вооружения, заказ на серийное производство которых был получен предприятием-разработчиком от соответствующего министерства или ведомства, но по тем или иным причинам не был реализован, были изготовлены в начале 2000-х гг.

Отличие от классической компоновки 

Принципиальным отличием от традиционной (классической) компоновочной схемы бронетехники, является то, что в классической компоновке, как однобашенных, многобашенных так и безбашенных танков и боевых машин казённая часть основного вооружения (пушки, орудия, зенитной артиллерийской установки, крупнокалиберного танкового пулемёта) эксплуатируется и обслуживается экипажем не покидая боевого отделения и не выходя за пределы бронированного корпуса (за исключением технических неисправностей, требующих срочного осмотра и устранения силами экипажа). В бронетехнике с внешним расположением основного вооружения, экипаж (при наличии такового) и вооружение разделены оболочкой корпуса бронетехники, в то время как экипаж находится в боевом отделении внутри машины, вооружение и вращающаяся платформа расположены снаружи (отсюда и название). При отсутствии экипажа и боевого отделения как такового, применительно к роботизированным машинам отличительным критерием будет считаться раздельное расположение вооружения и отсека с бортовой системой управления.

Отличие от компоновки с необитаемой башней 
Выше даётся сравнение образцов бронетехники с обитаемой башней (башнями) и безбашенных моделей. Варианты бронетехники с необитаемой башней, в зависимости от конфигурации и наличия доступа из боевого отделения к вооружениям, установленным на вращающейся платформе (есть или нет), могут быть как с внешним расположением основного вооружения, так и без.

Перечень 
Ниже представлен краткий перечень образцов бронетехники с внешним расположением основного вооружения:

См. также 
 Безбашенный танк
 Бронетехника с необитаемой башней
 Ахзарит
 Онтос

Примечания

Литература 
 
 
 

с внешним расположением основного вооружения
внешнее расположение основного вооружения